На — 15-я буква кхмерского алфавита, в слоге может быть и инициалью, и финалью. 

В сингальском пали соответствует букве мурддхаджа наянна (32-я буква), в бирманском пали соответствует букве наджи, в тайском пали — нонен (19-я буква).

Аккхаравитхи (грамматика)
 Инфикс «-Н-» — словообразовательный аффикс.

Литература 
 Грамматика кхмерского языка. Ю.А.Горгониев. М.2009

кхмерский алфавит
пали